13-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2004-2005 годах с участием 18 клубов. Чемпионом во второй раз подряд и в пятый в сумме стал бакинский «Нефтчи».

Детали чемпионата 
 Чемпионат стартовал 7 августа 2004 года и завершился 10 июня 2005 года.
 Чемпион вновь был выявлен по результату «золотого матча», который состоялся 10 июня 2005 года в Гяндже. Этот титул завоевал бакинский «Нефтчи», одолевший «Хазар-Ленкорань» со счётом 2:1.
 Серебряный призёр «Хазар-Ленкорань» в связи с реконструкцией своего стадиона до начала второго круга проводил домашние матчи в Сумгаите.
 «Шафа» снялась с чемпионата из-за тяжёлого финансового положения, в оставшихся матчах ей были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.
 «Динамо» (Баку) сменило название на ФК «Баку».
 «Хазар Университети» (Баку) сменил название на «Интер».
 «Кяпаз» (Гянджа) сменил название на ФК «Гянджа».

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». 

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 2004 году
Спорт в Азербайджане в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005